Böhm Ferenc (1733 ? – 1800 után?) vízépítő mérnök
 Böhm Ferenc (1881–1940) bányamérnök